Вєтров — прізвище.

Жінки 
 Вєтрова Євгенія Іванівна (1913—2006) — українська акторка театру. Заслужена артистка УРСР.
 Вєтрова Марія Федосіївна (1870—1897) — українська революціонерка родом із Гетьманщини, акторка українських театрів, вчителька. Вчинила акт самоспалення у Петропавловській фортеці Санкт-Петербурга, спричинивши так звані «вєтровські демонстрації».

Чоловіки 
 Вєтров Віталій Федорович — голова фермерського господарства «Вєтров» (Херсонська область), заслужений працівник сільського господарства України.
 Вєтров Владислав Володимирович ( 1964) — радянський і російський актор театру і кіно, режисер, сценарист. Заслужений артист Російської Федерації (1998).
 Вєтров Володимир Іванович — Заслужений працівник освіти України, полковник у відставці, провідний науковий співробітник відділу Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства оборони України.
 Вєтров Геннадій Анатолійович ( 1958) — актор розмовного жанру з Макіївки.
 Вєтров Давид Якович (1913—1952) — молдавський письменник.
 Вєтров Ігор Олександрович (1924—1998) — радянський, український кінорежисер, актор.
 Вєтров Михайло Сергійович (1909—1980) — радянський дипломат.
 Вєтров Петро Сидорович (1911—1980) — український актор театру, режисер, Народний артист УРСР (1954).
 Вєтров Радій Іванович ( 1930) — український науковець, доктор історичних наук, професор

Примітки 

Російські прізвища